Макси́м Влади́мирович Петро́в:
 Петров, Максим Владимирович (род. 1965) — российский убийца.
 Петров, Максим Владимирович (род. 1969) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.